Allemagne:
 Schneeberg (Bavière), commune allemande
 Schneeberg (Saxe), commune allemande

Autriche:
 Schneeberg (Autriche), commune d'Autriche
 Schneeberg (Alpes), montagne d'Autriche

France:
 Schneeberg (Vosges), sommet des Vosges